Jubileum Volume II е втори компилационен албум на шведската екстремна група Bathory.

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1993 година